Григорий Лунц:
 Лунц, Григорий Ильич (1904—1968) — советский театральный режиссёр и педагог.
 Лунц, Григорий Львович (1911—1977) — советский математик, доктор физико-математических наук.
 Лунц, Григорий Максимович (1887—1975) — редактор периодических изданий русской эмиграции в США, библиофил, юрист.